Schmittmann ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Schmittmann (1872–1939), deutscher Sozialwissenschaftler
 Ella Schmittmann (1880–1970), deutsche Sozialpolitikerin
 Heinrich Schmittmann (1878–1956), deutscher Jurist
 Jan Peter Schmittmann (1956–2014), niederländischer Bankmanager
 Stefan Schmittmann (* 1956), deutscher Manager

Siehe auch:
 Brennerei Schmittmann
 Schmidtmann